Ааро́н Гали́ндо Ру́био (; род. 8 мая 1982, Мехико, Мексика) — мексиканский футболист, защитник испанского клуба «Толедо».

Биография 
Галиндо начал играть в футбол в детском составе при клубе «Крус Асуль» и постепенно перешёл в молодёжную категорию футболистов. В итоге Галиндо дебютировал в своей первой команде в весеннем сезоне 2002 года. Галиндо был членом сборной Мексики по футболу и сыграл за множество молодёжных команд Мексики; в команде возрастной категории U-23 он выступил на летних Олимпийских играх 2004 года.

Две игры на кубок конфедераций ФИФА Галиндо вместе со своим товарищем по команде Сальвадором Кармоной были отделены от остальной части сборной страны во время пребывания в Гёттингене, Германия. Сначала мексиканской федерацией об отделении игроков было дано объяснение, что имеют место дисциплинарные проблемы, а затем федерация подтвердила, что у обоих игроков был положительный результат проверки на вещества, повышающие работоспособность. Обоих футболистов на 1 год отстранили от участия в соревнованиях, что не дало Галиндо сыграть в соревнованиях Apertura 2005 года, Clausura 2006 года и в чемпионате мира по футболу 2006 года.

Клубная карьера

Международная карьера 
В 2004 году в составе олимпийской сборной Мексики Аарон принял участие в Олимпийских играх в Афинах. На турнире он сыграл в матчах против Мали, Южной Кореи и Греции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте клуба «Сантос Лагуна»
 Аарон Галиндо на сайте eintracht-archiv.de
 Статистика футболиста на сайте Medio Tiempo.com
 
 
 

Футболисты Мексики
Игроки сборной Мексики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Крус Асуль»
Игроки ФК «Эркулес» Аликанте
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Гвадалахара»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Толука»
Игроки ФК «Толедо»